Isaac Newton — cientista inglês

Física 
 Newton (unidade) — unidade de medida de força
 Leis de Newton — descrevem as leis que modelam o comportamento de corpos em movimento
 Fluido newtoniano — mecânica de fluidos
 Polinómio de Newton ou Método Newton-Raphson — método de interpolação polinomial
 Telescópio newtoniano — telescópio que utiliza um espelho esférico para captar a luz
 Fluido não newtoniano — conceito da mecânica de fluidos

Computação 
 Newton (software) — applet que implementa um wiki pessoal
 Apple Newton — PDA lançado pela Apple Computer

Astronomia 
 X-ray Multi-Mirror Newton ou XMM-Newton — sonda espacial
 662 Newtonia — asteroide descoberto por Joel Hastings Metcalf

Topônimos

Estados Unidos 
 Newton (Carolina do Norte)
 Newton (Iowa)
 Newton (Kansas)
 Newton (Massachusetts)
 Newton (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de ciências